Rumunjska:
 Stremţ (Alba, Rumunjska), grad u županiji Alba
 Stremţ (rijeka)